Luhove (în ) este un sat în comuna Rîbakivka din raionul Berezanka, regiunea Mîkolaiiv, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Luhove era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%), română (%) și belarusă (%).

Note 

Luhove, Rîbakivka, Berezanka, Mîkolaiiv
Luhove, Rîbakivka, Berezanka, Mîkolaiiv
Luhove, Rîbakivka, Berezanka, Mîkolaiiv
Românii de la est de Bug